Le sigle CASD peut désigner :

 le Centre d'accès sécurisé aux données, GIP comprenant en particulier le groupe des écoles nationales d'économie et statistique (GENES), permettant l'accès des chercheurs et assimilés à des bases de données statistiques, en France ;
 la Communauté d'agglomération Seine-Défense, un ancien établissement public de coopération intercommunale, en France ;
 le Centro alti studi per la difesa (Centre des hautes études pour la défense), en Italie - article détaillé en italien ;
 Conventions d'affaires des spécialistes de la diététique, en France.